Agitación, agitado y términos semejantes, pueden referirse a:

El efecto en un medio de la acción mecánica de un agitador.
Barra de agitación o agitador magnético.
Agitación térmica, movimiento catótico de las moléculas.
Una de las formas de utilizar instrumentos de percusión.
Una de las formas de preparar un cóctel.
Estado perturbado del ánimo ("trastorno emotivo que se caracteriza por una hiperactividad corporal desordenada y confusa").
Agitación social o "agitación y propaganda" (Agitprop).
Agitación y propaganda antisoviética, conducta definida como delito en la antigua Unión Soviética.

Otros usos
Agitación + IVA, programa de humor español.
Agitar antes de usar, disco de Hombres G.
Agitado (El ala oeste), el décimo séptimo capítulo de la tercera temporada de la serie dramática El Ala Oeste.
La noche de un día agitado, uno de los títulos de la película A Hard Day's Night, de The Beatles.
Solo y Agitado, película de Michael Thomas Dunn.

Notas